Голышено — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голышено — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Голышено — деревня в Великолукском районе Псковской области.